Canon RF — байонетное крепление объективов, разработанное для цифровых беззеркальных фотоаппаратов семейства Canon EOS R. Впервые использовано в одноимённой камере, анонсированной 5 сентября 2018 года. От предыдущего стандарта Canon EF, использовавшегося в зеркальных фотоаппаратах, новый отличается укороченным до 20 мм рабочим отрезком и увеличенным до 12 количеством контактов. Диаметр фланца не изменился и остался равным 54 мм. Дополнительные контакты предназначены, в частности, для передачи данных об аберрациях объектива встроенной в новые фотоаппараты системе оптимизации изображения.

Совместимость 
Байонет RF совместим со своим предшественником с помощью адаптера. Объективы серий EF и EF-S полностью работоспособны при их установке на новый байонет через один из трёх адаптеров, выпущенных компанией Canon (включая адаптер со сменными вставными фильтрами). При этом на камерах с полнокадровой матрицей изображения с EF-S объективов автоматически обрежутся с учётом кроп-фактора. Объективы Canon EF-M не поддерживаются из-за более короткого рабочего отрезка в 18 мм.

Совместимость с камерами 
Камеры, которые могут использовать байонет RF:
 Canon EOS R
 Canon EOS RP
 Canon EOS Ra
 Canon EOS R5
 Canon EOS R5 C
 Canon EOS R6
 Canon EOS R6 Mark II
 Canon EOS R7
 Canon EOS R8
 Canon EOS R50
 Canon EOS R10
 Canon EOS R3
 Canon EOS C70
 RED Komodo 6K
 RED V-Raptor ST
 RED Rhino V-Raptor 8K S35

Объективы RF 
Для байонета RF фирма Canon выпустила следующие объективы и экстендеры:

Особенности объективов

Галерея

См. также 
 Canon EF-M lens mount
 Canon EF lens mount
 Nikon Z-mount
 Sony E-mount

Примечания

Ссылки 
 

Объективы Canon
Байонеты